Владимир Владимирович Буш: Буш, Владимир Владимирович (1888—1934) — российский литературовед, фольклорист, библиограф, профессор.
 Буш, Владимир Владимирович (род. 1967) — советский и казахстанский футболист.